В даном списке представлены иностранные футболисты, когда-либо выступавшие за футбольный клуб «Днепр» (Днепр).

См. также 
 Список легионеров ФК «Ворскла»
 Список легионеров ФК «Динамо» Киев
 Список легионеров ФК «Заря» Луганск
 Список легионеров ФК «Звезда» Кропивницкий
 Список легионеров ФК «Карпаты» Львов
 Список легионеров ФК «Черноморец» Одесса
 Список легионеров ФК «Шахтёр» Донецк

Примечания

Ссылки 
 Все легионеры ФК Днепр (allplayers.in.ua)

Днепр
Списки футболистов по клубам Украины
Днепр